Оле́г Анато́льевич Пато́цкий (; ) — белорусский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ислочь».

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы «Трактор» города Минска. Первый тренер — Вадим Алексеевич Мурсалов.

В 2008 году перешёл в БАТЭ, где выступал за дублирующий состав (за четыре сезона в дубле сыграл в 84-х матчах и забил 13 голов). Сезон-2012 провёл в аренде в могилёвском «Днепре». 18 февраля 2013 года подписал с клубом 2-летний контракт. В марте 2014 года контракт с «Днепром» был расторгнут по соглашению сторон, и вскоре Олег стал игроком «Городеи». Первую половину сезона 2014 пропустил из-за травмы, позднее закрепился в основе.

В январе 2015 года находился на просмотре в «Торпедо-БелАЗ», но безуспешно. Позднее на протяжении значительного периода находился в стане бобруйской «Белшины», однако в марте покинул команду. Из-за травмы пропустил начало сезона 2015, в мае подписал контракт с «Ислочью». В сезоне 2015 редко появлялся на поле, восстанавливаясь от травмы. В первой половине сезона 2016 игра в стартовом составе «Ислочи», которая вышла в Высшую лигу, в августе получил очередную травму и выбыл до конца сезона.

В январе 2017 года продлил контракт с клубом. В начале сезона 2017 играл за дубль, позднее вернул место в основном составе и в результате был признан лучшим игроком сезона в составе «волков». В январе 2018 года стало известно, что Патоцкий продолжит выступать за «Ислочь». В сезоне 2018 был игроком стартового состава.

В начале 2019 года также рассматривался как игрок основы, однако 14 марта в кубковом матче против БАТЭ получил тяжёлую травму, из-за которой выбыл на продолжительный период. Вернулся на поле только в конце сентября того же года. В ноябре продлил контракт с «Ислочью». В сезоне 2020 был игроком стартового состава команды. В начале 2021 года стал одним из немногих опытных игроков, которые остались в команде после того, как она взяла курс на омоложение. В сезоне 2021 играл преимущественно в стартовом составе, иногда отсутствовал из-за травм.

В январе 2022 года продлил соглашение с «Ислочью» ещё на один год. Первый матч в сезоне сыграл 19 марта 2022 года против «Слуцка». Первым голом и результативной передачей отличился 6 августа 2022 года в матче против того же «Слуцка». Этот гол стал лучшим в Высшей лиге в августе 2022 года. По окончании сезона в активе футболиста были забитый гол и результативная передача. 

В декабре 2022 года футболист снова продлил контракт с минским клубом.

В сборной 
Выступал за молодёжную сборную Белоруссии.

Достижения 
 Чемпион Белоруссии (2): 2010, 2011
 Чемпион Первой лиги (2): 2012, 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ
 Профиль на официальном сайте ФК «Ислочь»

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Ислочь»